Герб Саратовской области — официальный символ Саратовской области Российской Федерации, утверждён 5 сентября 1996 года, описание герба изменено законом от 28 мая 2001 года. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 850.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

В отличие от городского герба, нижняя стерлядь обращена брюхом в геральдически правую сторону. На флаге области герб изображается «в окружении золотого декоративного венка из дубовых, лавровых ветвей и колосьев, соединенных золотой лентой». В Регистр герб внесён в своей «малой» форме, без венка.

Авторы реконструкции герба: художник-график В.Н. Ионов, краевед Ю.А. Сафронов, представитель губернатора в саратовской облдуме С.К. Тимошин.

История 

Герб Саратовской губернии, на котором основан герб области, высочайше утверждён 5 июля 1878 года:

Советское время 
После упразднения монархии в 1917 году на некоторых бумагах данный герб губернии изображался лишённым короны. В ноябре-декабре 1917 года по заказу Саратовского губернского исполкома был изготовлен герб-эмблема исполкома, который 19 декабря был установлен над входом в здание исполкома. К работе были привлечены директор рисовального училища Петр Боев, специалист по геральдике Николай Колоярский и мастер аппликатор Мария Ястребова. Данный герб является первым советским городским гербом с эмблемой «серп и молот».  

5 декабря 1936 года была принята Конституция СССР, согласно которой была образована Саратовская область, в советское время не имевшая герба. 6 сентября 1996 года постановлением №710 губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова был обнародован закон Саратовской области «О гербе и флаге Саратовской области», принятый 5 сентября 1996 года Саратовской областной Думой. Согласно закону герб области «представляет собой лазуревый щит с отношением ширины к высоте 8:9, на котором помещены три серебряные стерляди в виде вилообразного креста. Щит окружен дубовыми золотыми листьями, соединёнными Андреевской (синей) лентой». 28 мая 2001 года принят закон, изменивший описание гарба на нынешнее.

См. также 
 Флаг Саратовской области
Герб Саратова

Примечания

Ссылки 
Герб Саратовской области на официальном сайте Правительства области.
Герб Саратовской области www.heraldicum.ru

С
Гербы с земельными коронами
Гербы с изображением стерляди